De 15 kilometer massastart mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zondag 20 februari 2010. Titelverdediger was de Duitser Michael Greis.

Aan de massastart deden 30 biatleten mee; de beste 15 van de stand in de wereldbeker biatlon 2009/2010 werden tot 30 aangevuld met de biatleten met de beste resultaten bij deze Winterspelen.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen Massastart